Софья Леонидовна Прокофьева (урождённая Фейнберг; род. 14 мая 1928, Москва) — советская и российская детская писательница, поэтесса, драматург, сценаристка.

Биография 
Дочь художника Л. Е. Фейнберга, племянница пианиста и композитора С. Е. Фейнберга.

В 1955 году окончила художественный институт им. Сурикова. Работала художником-иллюстратором.

Творчество 
С юности писала стихи, была поддержана Б. Пастернаком, но почти не печаталась как поэт; единственная книга («Античный цикл и другие стихотворения») вышла в 2000 году.

Первая книга для детей «Кто лучше?» опубликована в 1957 году в издательстве «Детгиз».

Автор множества сказок и волшебных историй для малышей и школьников. Большинство её произведений написано в жанре «повесть-сказка».

Мотив большинства произведений Прокофьевой — борьба добра со злом. По объёму произведения Прокофьевой не более 5-6 печатных листов, потому что она заранее представляет структуру будущего произведения.

Член Союза писателей СССР с 1965 года.

В 1970 году на экраны вышел фильм «Приключения жёлтого чемоданчика», снятый по одноимённой повести С. Прокофьевой 1966 года.

Широко известен сказочный цикл «Повелитель волшебных ключей» — пять повестей про волшебника Алешу и кота Ваську: «Ученик волшебника», «Глазастик и хрустальный ключ», «Остров капитанов», «Астрель и хранитель леса», «Принцесса Уэнни» (переработка, первоначально в цикл не входила).

В 2012 году в издательстве «Астрель» вышел первый «взрослый» роман Прокофьевой «Кольцо призрака», созданный в жанре любовно-мистического фэнтази. В 2014 году появился совместный с Олегом Поповичем роман «Прайд», написанный в сходном стиле.

Семья 
 Брат — Сергей Северцев (1924—1991), поэт и переводчик.
 Была замужем за художником Олегом Прокофьевым — сыном композитора С. С. Прокофьева.
 Сын — Сергей Олегович Прокофьев (1954—2014), российский и швейцарский антропософ.
 Второй муж — учёный Виктор Викторович Белый, сын композитора Виктора Белого.
 Дочь — Мария Викторовна Коровина (род. 1962), доктор физико-математических наук.

Книги

Цикл «Повелитель волшебных ключей» 

 «Ученик волшебника» (1957)
 «Остров Капитанов» (также «Капитан Тин Тиныч», 1977)
 «Девочка по имени Глазастик» (также «Глазастик и хрустальный ключ» или «Глазастик и ключ-невидимка», 1985)
 «Астрель и Хранитель Леса» (также «Астрель, принцесса Сумерки», 1989)
 «Принцесса Уэнни» (также «Маленькая принцесса» или «Уэнни и серая нитка», 1992)

Цикл «Приключения жёлтого чемоданчика» 
 «Зелёная пилюля» (1964, позже переработана в «Приключения жёлтого чемоданчика»)
 «Приключения жёлтого чемоданчика» (1966)
 «Новые приключения жёлтого чемоданчика» (также «Приключения жёлтого чемоданчика-2, или Волшебная пилюля», 2000)

Цикл «Машины сказки» 
 Машины сказки (1966), первое издание включает сказочные рассказы: 

 «Маша и Ойка»
 «Когда можно плакать?»
 «Сказка о высунутом язычке»
 «Сказка о невоспитанном мышонке»
 «Сказка о мокрых штанишках»
 «Сказка о первых ягодах»
 «Сказка о грубом слове «уходи»»
 «Сказка о том, как зайцы испугали Серого Волка»

 «Сказка о самом большом друге» (также «Самый большой друг», 1967)
 «Часы с кукушкой» (1975)
 «Машины сказки» (1990)
 сборник «Маша и Ойка: забавные, необыкновенные, страшные, смешные истории для маленьких девочек и мальчиков» (2008)

Цикл о Белоснежке 

 «Белоснежка и принц» (также «Белоснежка и принц Теодор», 1997)
 «Белоснежка в заколдованном замке» (1998)
 «Белоснежка и Живая вода» (1998)
 «Белоснежка в подводном царстве» (1999)
 «Белоснежка на волшебном острове» (2000)
 «Белоснежка в пещере ужасов» (также «Белоснежка в пещере ловушек», 2001)
 «Белоснежка и привидение» (также «Белоснежка и привидения», 2002)
 «Белоснежка и робот Хрустальное Сердце» (2003)
 «Белоснежка и маленький эльф» (2004)
 «Белоснежка и король Грозовая Туча» (2004)
 «Белоснежка и серебряный ёжик» (2008)
 «Белоснежка и меч старого колдуна» (2010)
 «Белоснежка и золотая пчела» (2010)
 «Белоснежка и принцесса Углиана» (2010)

Цикл «Приключения Кота в сапогах и шляпе» (в соавторстве с Г. Сапгиром) 
 пьеса «Кот в сапогах» (1977)
 «Кот в сапогах и людоед» (1997)
 «Кот в сапогах ищет клад» (1998)
 «Кот в сапогах и великан» (1999)

Отдельные произведения в прозе 

 «Кто лучше?» (1957)
 «Удивительные приключения мальчика без тени и тени без мальчика» (1962)
 «Неизвестный с хвостом» (1963)
 «Сказка о жадном мальчишке» (1965)
 «Сказка о ленивой девочке Маше» (1965)
 «Сказка о ветре в безветренный день» (1967, в другой редакции — «Пока бьют часы»)
 «Не буду просить прощения» (1968)
 «Лоскутик и Облако» (1972)
 «На старом чердаке» (1974)
 «Мой приятель-светофор»: Сказка для маленьких с картинкой и игрой (1975)
 «Оставь окно открытым» (1978, также «Приключения Веснушки» или «Сыщик в одном башмаке»)
 «Босая принцесса» (2002)
 «Клад под старым дубом» (2002)
 «Королевство Семи озер» (2004)
 «Девочка-свеча» (2006)
 «Тайна Хрустального замка» (2006)
 «Замок Чёрной Королевы» (2007)
 «Тайна железного дерева» (2010)
 роман «Кольцо призрака» (2012)
 роман «Прайд» (2014, в соавторстве с Олегом Поповичем)

Фильмография

Художественные фильмы 
 1970 — «Приключения жёлтого чемоданчика»
 1976 — «Пока бьют часы» (по мотивам сказок «Пока бьют часы» и «Глазастик и ключ-невидимка»).
 1983 — «Без свидетелей» (по пьесе «Разговор без свидетеля»).

Мультфильмы 

 1963 «Следопыт»
 1968 «Самый большой друг»
 1969 «Великие холода»
 1973 «Часы с кукушкой»
 1974 «Зелёная пилюля»
 1976 «Сказка о жадности»
 1977 «Лоскутик и облако»
 1978 «Маша больше не лентяйка»
 1978 «Мой приятель светофор»
 1983 «Ученик волшебника»
 1985 «Остров капитанов»
 1987 «Волшебные колокольчики»

См. также 
 Экранизации произведений Софьи Прокофьевой

Примечания

Литература 
 
 Железников В. Верность сказке: В связи с выходом в свет повести С. Прокофьевой «На старом чердаке» // Комсомольская правда. 1975. 2 апр.
 Мотяшов И. Чтобы правду найти: О сказках Софьи Прокофьевой // Прокофьева С. Приключения жёлтого чемоданчика. М., 1983. С. 3—6.
 Колядич Т. М. Сказки Софьи Прокофьевой // Литературная и фольклорная сказка. М., 1996. С. 93—96.

Ссылки 
 Сказки Прокофьевой в Библиотеке Максима Мошкова
 
 Прокофьева Софья Леонидовна — animator.ru
 Интервью Юрию Курнешову 16 мая 2012 года

Выпускники МГХИ им. Сурикова
Художники-иллюстраторы СССР
Художники-иллюстраторы России
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели России
Сказочники
Сценаристы мультипликации
Русские поэты
Поэты России
Детские писательницы СССР